Stylapterus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Stylapterus ingår i familjen Penaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Stylapterus